Ева Мария Ларю́ (; ) — американская актриса.

Биография 
Ева Мария Ларю родилась 27 декабря 1966 года в Лонг Бич, штат Калифорния, США. Отец — Луис Ларю, мать — Марси Ларю. У Евы есть сёстры Ника и Лара, и брат Луис-младший. В 1985 году окончила школу Норко Сениор в Калифорнии.

Дебютировала в кино в 1987 году. Наиболее известна по ролям в сериалах «Все мои дети» и «C.S.I.: Место преступления Майами».

Личная жизнь 
В 1992—1994 год Ева была замужем за актёром  (род. 1954).

В 1996—2005 года Ева была замужем за актёром  (род. 1953). В этом браке Ларю родила своего первенца — дочь Кайу МакКенну Каллахан (род. 06.12.2001).

С 26 июня 2010 года Эва замужем в третий раз за ресторатором Джо Каппуччио, который подал на развод с ней 23 января 2014 года.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Бахаисты